Акем — многозначный термин.

 Акем (Гоа) — населённый пункт в штате Гоа, Индия.
 Акем (река) — река в России.

См. также 
 Большой Акем — река в России, протекает в Республике Алтай.
 Малый Акем — река в России, протекает в Республике Алтай.